Хосе Мігель Пей — перший президент Колумбії
 Пей (Франція)
 Повіт Пей